minia ołowiowa – jeden z tlenków ołowiu lub ich mieszanina o intensywnej czerwonej barwie
 minia żelazna – czerwień żelazowa, pigment zawierający tlenek żelaza
 Minia – rzeka na Litwie
 Minia – diecezja Kościoła Koptyjskiego
 Al-Minja – miasto w Egipcie

Linki zewnętrzne